Ulvemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ulvemose (Havdrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Havdrup Sogn, Solrød Kommune
 Ulvemose (Grimstrup Sogn) – et areal i Grimstrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Ulvemose - en mose ved Tinglev i Aabenraa Kommune.